Dobeš ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Dobeš (* 1964), tschechischer Politiker
 Milan Dobeš (* 1929), slowakischer Objektkünstler
 Ulrike Dobeš (* 1978), österreichische Fernsehmoderatorin und -redakteurin

Dobeš ist der Name folgender Orte:
 Dobeš, historische Schreibweise des Ortsteils Dobrš der Gemeinde Drážov in Tschechien

DoBeS steht für
 Dokumentation bedrohter Sprachen am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik